Croton acuminatus est un ancien nom qui peut faire référence à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae :

 Croton acuminatus, R.Br., 1814 : Croton macrostachyus
 Croton acuminatus, Sessé & Moc., 1894 : Croton sesseianus

Acuminatus